Свонси има више значења:
 Свонси (Јужна Каролина)
 Свонси (Илиноис)